Jens Lundqvist (* 29. August 1979 in Gävle) ist ein schwedischer Tischtennisspieler. Er qualifizierte sich 2012 zum zweiten Mal für die Teilnahme an den Olympischen Spielen.

Werdegang 
Erste internationale Erfolge erzielte Jens Lundqvist bei Jugend-Europameisterschaften: 1993 erreichte er im Doppel mit Henrik Nyqvist das Endspiel, ein Jahr später gewann er sowohl im Teamwettbewerb als auch im Doppel, wieder mit Henrik Nyqvist.

Seit 2002 nahm er an sechs Europameisterschaften teil (bis 2012). 2002 gewann er Gold mit der schwedischen Mannschaft, 2011 Silber, 2010 kam er mit Pär Gerell im Doppel bis ins Halbfinale. Von 2003 bis 2012 wurde Jens Lundqvist elf Mal für Weltmeisterschaften nominiert, wo er 2004 im Teamwettbewerb Vierter wurde.

Erstmals qualifizierte er sich 2008 für die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen. Im Einzel schied er in der ersten Runde aus, mit der Mannschaft landete er auf Platz neun. Auch 2012 nahm er wieder an den Olympischen Sommerspielen teil.

2001 wechselte Jens Lundqvist vom schwedischen Verein Söderhamns VIF in die deutsche Bundesliga zu TTC Frickenhausen. Hier wurde er 2006 Deutscher Mannschaftsmeister. Er blieb bis 2006 und wechselte dann für eine Saison zu TTF Liebherr Ochsenhausen. Nach einem Zwischenspiel in Frankreich bei Vaillante Angers kehrte er 2009 in die Bundesliga zu Werder Bremen zurück.

2012 wurde Jens Lundqvist zum vierten Mal schwedischer Meister im Einzel. 2019 spielte er mit Vaillante Angers in der Champions League, Ende 2022 schloss er sich Hertha BSC (2. Bundesliga) an.

Turnierergebnisse

Weblinks 
   (abgerufen am 24. Juni 2014)
   (abgerufen am 24. Juni 2014)
  (abgerufen am 24. Juni 2014)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Schweden)
Tischtennisspieler (TTC Frickenhausen)
Tischtennisspieler (TTF Ochsenhausen)
Tischtennisspieler (Werder Bremen)
Olympiateilnehmer (Schweden)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Schwede
Geboren 1979
Mann